Le championnat des îles Caïmans de football féminin est une compétition de football féminin créée en 1994.

La compétition

Palmarès

Bilan par clubs 

 7 titres: Scholars International SC
 5 titres: Sunset FC, Elite SC
 4 titres: Women United
 2 titres: Yobbo, Future
 1 titre: Foxes, Georgetown SC

Liens externes 

 rsssf

Compétition de football aux îles Caïmans